Further (band), een Amerikaanse indierockband uit Los Angeles
 Further (The Chemical Brothers), het zevende album van het Britse elektronicaduo The Chemical Brothers